Arthur Gore ha battuto del challenge round il detentore del titolo Reginald Doherty 4-6 7-5 6-4 6-4.

Tabellone

Challenge Round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1901